Pain de Jésus est un nom donné à l'Eucharistie.
Le Pain de Jésus est une viennoiserie typique des provinces méridionales des anciens Pays-Bas que l'on mange durant la période de Noël, plus connue sous le nom de cougnolle.